Gigante — figura comum em folclores e lendas
Gigantismo — enfermidade hormonal
Gigantes (mitologia grega)
Gigante (Huila)
Parque Gigante — área campestre do Sport Club Internacional

Artes 
Gigante! — álbum da banda Capital Inicial
O Gigante — documentário brasileiro de 1968

Botânica
 Nome comum de Orobanche crenata
 Nome comum de Acanthus mollis

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de música
Desambiguações de cinema
Desambiguações de esportes
Desambiguações de topônimos